L'inno del 21 aprile () era l'inno del regime militare al potere durante la giunta militare greca del 1967-1974, usato de facto come inno co-nazionale non ufficiale insieme all'Inno alla Libertà. L'inno glorifica la "rivoluzione nazionale" avviata dal regime, che prese il potere con il colpo di stato del 21 aprile 1967.

Testo

Voci correlate 

 Horst-Wessel-Lied
 Cara al sol
 Maréchal, nous voilà !
 Giovinezza (inno)

Canzoni politiche
Brani musicali di artisti greci
Dittatura dei colonnelli
Brani musicali del 1967